Алоль или Алоля — топоним в Псковской области России.

Россия 
 Алоль — деревня, в Кудеверской волости Бежаницкого района
 Алоль — деревня, центр Алольской волости Пустошкинского района
 Алоль (Мясовское) — озеро в Пустошкинском районе
 Алоля (Алоль) — река, приток реки Великая